Бори́с Все́володович Игнато́вич (, Слуцк, Минская губерния, Российская империя — 4 апреля 1976, Москва, СССР) — советский фотограф, мастер документальной фотографии, репортёр, кинооператор и журналист. Пионер советской авангардной фотографии 1920—1930-х годов, основоположник фотожурнализма, педагог, художник-«формалист».

Биография 
Родился в Слуцке в семье учителя математики старших классов гимназии. Отец — Всеволод Евстафьевич Игнатович (1864—1904), уроженец Витебска из семьи дворянского сословия. Мать — Мария Михайловна Игнатович (1875—1942), уроженка села Красный Кут, Луганской области из семьи сельских батраков.

С 1908 по 1914 год учился в гимназии в городе Лодзь (Польша), вплоть до первых месяцев Первой мировой войны и битвы за Лодзь между германской и русской армиями, а затем с 1914 по 1917 год — в гимназии Луганска. С 1912 по 1918 годы давал частные уроки для оплаты учебников и поддержки матери, после скоропостижной смерти отца оставшейся фактически без средств к существованию с четырьмя детьми.

В марте 1917 года, за два месяца до получения аттестата зрелости, был исключён из Луганской гимназии за издание рукописного журнала «Шантрапа» и участие в революционных беспорядках: гимназисты организовали забастовку, сорвали занятия и устроили массовые уличные протесты, Игнатович шёл впереди старших классов и нёс красное знамя. Борис Игнатович уехал в Петроград, к старшему брату Мстиславу, который учился в Морском инженерном училище, где в 1918 году окончил с серебряной медалью Выборгскую гимназию и возвратился в Луганск, где поступил журналистом в газету «Северо-донецкий Коммунист».

В 1919—1920 годы вступил в ряды РКП(б), работал литературным сотрудником харьковской газеты «Красная Звезда» и киевской «Всеиздат», ответственным редактором уфимской газеты «Красная Башкирия», заведовал областным отделом РОСТА в Стерлитамаке. Как один из первых членов, созданного Российского Союза советских журналистов, участвовал в 1918 году в Первом Всесоюзном съезде журналистов. В 1921—1922 годах работал заместителем редактора, а затем редактором московской газеты «Горняк», за публикацию якобы непроверенных «рабкоровских писем» читателей из провинции был переведён из членов РКП(б) в кандидаты и отстранен от должности редактора.

В 1921—1922 годах заведовал редакциями петроградских юмористических журналов «Дрезина», «Смехач» и «Бузотёр». Там произошла судьбоносная встреча с художником В. В. Лебедевым, приведшая к серьёзному увлечению фотографией. Игнатович практиковался подаренным редакции складным карманным фотоаппаратом «Кодак». Весной 1923 года, в разгар НЭПА, сделал свой первый репортажный кадр — писателя Михаила Зощенко за покупкой яблок у редакции журнала «Смехач», попросив писателя и друга попозировать.

В 1925 году Игнатович был восстановлен в рядах РКП(б) и возвратился в Москву, где работал заведующим редакцией журнала «Рабочая неделя», иллюстративном приложении к газете «Труд». В 1926 году приобрёл свои первые профессиональные фотокамеры: зеркальный «Неттель» 9х12 и огромный металлический «Фогтлендер» 10х15. Участвовал в выставке фоторепортажа, организованной Ассоциацией московских фоторепортеров при Доме печати в Москве.

В 1927 году поступил в редакцию знаменитой в те годы московской газеты «Беднота» на должность бильд-редактора, снимал репортажи о сельской жизни, о Волховстрое, первые турбины. В 1928 году по заданию редакции снимал Лудорвайский процесс над кулаками в Удмуртии.

С 1929 года — профессиональный фоторепортёр журналов «Современная архитектура», авангардного по дизайну «Даёшь», в котором были опубликованы 13 авторских фотоочерков, «Радиослушатель» и «Иллюстрированной рабочей газеты». Одним из первых в Советском Союзе стал снимать немецкой малоформатной камерой «Лейкой». Серия кадров, снятых этой камерой, опубликована на страницах журналов «Советское фото» («С новым урожаем», «Красноармеец», «Групповой портрет», «На скотном дворе») и в журнале «Даёшь». В 1929 году только в журнале «Советское фото» дважды напечатаны его фото на обложках и ещё 16 кадров в десяти номерах. В 1929 году участвовал в фотовыставке Общества друзей советского кино в Москве, на которой во время развески экспозиции познакомился с Александром Родченко. Участвовал в выставке художественной фотографии в Вене (Австрия) и модернистской выставке «Фильм и Фото» в Штутгарте (Германия).

В 1930 году по сценарию Эсфири Шуб снял на киностудии «Союзкинохроника» киноочерк «Сегодня», часть кадров которого была опубликована в журнале «Кино и жизнь» (1930, № 21), а также участвовал в создании одного из первых звуковых фильмов «Олимпиада искусств». В 1931 году работал фоторепортером издательства «Изогиз», в котором для специального выпуска журнала «СССР на стройке» № 11 1931, вместе с фотографом Николаем Штерцером, сделал большую фотосерию аэросъёмки Ленинграда с самолёта-разведчика Р-5.

Вместе с Александром Родченко с 1930 года руководил фотосекцией группы «Октябрь», возникшей на основе одноимённого объединения представителей разных жанров и видов искусств и ставшей самостоятельным творческим фотографическим объединением. В 1931 году участвовал в выставке группы в московском Доме печати. На страницах главного фотографического журнала страны «Пролетарское фото» была развернута яростная кампания против новаторов, так называемые «отклики широкой общественности» из номера в номер клеймили «формалистические приёмы» октябрёвцев, и в начале следующего, 1932 года проработка отступников от пролетарского метода в фотоискусстве достигла своего апогея до роспуска группы в апреле 1932 года.

В 1932 году Игнатович был избран председателем Московской ассоциации фотокорреспондентов.

В 1933 году, работая оператором на «Союзкинохронике», снял документальный очерк о Кукрыниксах. В 1934—1935 годах заведовал отделом иллюстраций газеты «Вечерняя Москва», сотрудничал с газетами «Правда», «Рабочая газета», «Труд», «Комсомольская правда», журналами «Нарпит», «Прожектор», «Красная нива», «Огонёк», «Смена», «Советское фото». В середине 1930-х годов особую известность приобрела так называемая бригада Игнатовича, снимавшая для газет «Вечерняя Москва», «Строим», «Наши достижения», «Строительство Москвы» и агентства фотоинформации Союзфото, в которую, в 1937 году, входили Е. Лангман, Я. Бродский, Л. Бать, О. Игнатович и Е. Игнатович, всего 41 штатный корреспондент.

В 1935—1936 годах создал серию о стахановском движении и фотосерию «Казаки». С 1936 по 1937 годах работал фоторепортёром газеты «Комсомольская правда». В 1937—1938 годах участвовал в Первой Всесоюзной выставке фотоискусства, прошедшей в московском Государственном музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина, ленинградском Государственном Русском музее и киевском Государственный музей изобразительного искусства. В 1937—1941 годах работал штатным фоторепортёром журнала «Строительство Москвы», продолжая сотрудничать с журналом «СССР на стройке». В 1938 году участвовал в выставке советского фотоискусства в Каунасе (Литва), а в 1938—1939 годах — в международной фотовыставке в Великобритании.

В 1941 году, с первых дней Великой Отечественной войны, неотступно следовал за боевыми частями, как военный фотокорреспондент газеты «Боевое Знамя» 30-й армии на Калининском фронте. В своих фоторепортажах отразил «живые» хроники и лица войны: саперные роты и полевые кухни, эскадронных кавалеристов, брянских партизан, снайперов, разведчиков и фронтовых цирюльников. Это были батальные сцены на передовой, зарисовки быта, групповые и персональные портреты.

В 1943—1944 годах Игнатович был командирован Студией военных художников имени М. Б. Грекова на Западный и Брянский фронты, работал в партизанских отрядах Брянщины. В октябре 1944-го Игнатович снял «второй визит» Уинстона Черчилля к Иосифу Сталину в Москву. В 1945 году фотографировал маршала Георгия Жукова на Конференции в Потсдаме при подписании Потсдамской Декларации.

В 1945—1950 годах продолжил работать в студии имени М. Б. Грекова военным фотографом. В 1950 году демобилизовался в чине капитана, к этому времени относятся первые опыты Игнатовича в цветной фотографии. Снимал пейзажи, уделял много времени портретной фотографии. В послевоенные годы снял большие фотосерии портретов творческой интеллигенции, учёных, академиков, писателей, поэтов, художников, скульпторов, артистов, лауреатов Сталинских премий, военной элиты: маршалов и героев Советского Союза.

В 1950—1951 годах работал фотокорреспондентом издательства «Правда» и журнала «Огонёк» и фотохудожником производственно-технических мастерских Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), где в 1952 году организовал лабораторию цветной фотографии, участвовал в нескольких выставках цветной фотографии.

В 1953—1954 годах работал фотохудожником издательства «Изогиз», участвовал в московской выставке «Фотоискусство СССР за 40 лет». Работал фотографом-художником в «Журнале Мод» в 1954—1955 годах, в «Стройиздате» в 1955—1956 годах, заведовал отделом в издательстве «Искусство». В 1957 году, когда было возобновлено издание журнала «Советское фото», около года работал в нём литературным сотрудником. В 1959—1965 годах руководил фотостудией на заводе «Серп и молот», консультировал в фотостудии клуба «Трудовые резервы», вёл секцию фоторепортажа в крупнейшем фотоклубе страны — легендарном московском «Новаторе», участвовал во всех отчётных выставках клуба.

В 1969 году Борис Игнатович получил «право» на большую персональную выставку в Москве, после 46 лет «странового признания», цензуры, запретов и идеологической критики, экспериментирования и наставничества, беспрерывных публикаций во всей мейнстримовской прессе, участия практически во всех групповых фотовыставках внутри СССР и за его пределами, в том числе персональных (Германия 1929, Австрия 1929, Великобритания 1939, Чехословакия 1947 и Югославия 1949, 1958). Фотовыставка стала юбилейной, к 70-летию Игнатовича, и была организована Московской организацией Союза журналистов СССР в апреле 1969 года в Центральном Доме журналиста. В неё вошли многие знаковые работы Игнатовича, которые удалось отстоять у худсовета и организаторов, уникальные для того времени, по качеству авторской печати и размеру отпечатков. Выставка 1969 года стала самой крупной и последней прижизненной персональной выставкой художника в Москве.

В 1972 году состоялась персональная выставка Игнатовича в Вильнюсе, организованная первым в стране Обществом фотоискусства Литовской ССР, под эгидой которого был создан первый Музей фотографии в Шяуляе. В 1975 году Игнатович участвовал в двух юбилейных выставочных экспозициях, приуроченных к 30-летию Великой Победы и 60-летию Октябрьской Революции в Москве.

Борис Игнатович скончался 4 апреля 1976 года. Похоронен на Рогожском кладбище в Москве.

Семья 
 Старший брат — Мстислав Всеволодович Игнатович, учился в Морском инженерном училище в Петрограде.
 младшая сестра — Ольга Всеволодовна Игнатович (1905—1984), фотограф, участница группы «Октябрь», работала в агентстве АПН и в издательстве «Советский художник»;
 сестра — Елизавета Всеволодовна Игнатович, член «Бригады Игнатовича» в Союзфото;
 сестра — Аркадия Всеволодовна Игнатович, участница группы «Октябрь»; 
 сестра — Елена Всеволодовна Игнатович, участница группы «Октябрь»;
 жена — Клавдия Николаевна Игнатович (1921—2015), хранитель и архивист наследия мужа.

Фильмография 
  — Сегодня <small>(киноочерк)</small> 
  — Олимпиада искусств народов СССР (совместно с Б. Небылицким, Д. Дебабовым)</small>
  — Как работают Кукрыниксы <small>(киноочерк)
  — Электрификация СССР

 Собрания 
 Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва, Россия
 Museum Ludwig Collection: Boris Ignatovich. Sammlung Ludwig, Aachen: Ignatowitsch, Boris Wsewolodowitsch. Cologne, Germany
 Art Institute of Chicago. Illinois, USA The Museum of Fine Arts. Houston, Texas, USA
 Государственный музей РОСФОТО. Санкт-Петербург, Россия Museum Folkwang. Essen, Germany The Currier Museum of Art. Manchester, New Hampshire, USA Spencer Museum of Art [The University of Kansas]. Lawrence, Kansas, USA Pérez Art Museum Miami (PAMM). Miami, Florida, USA Richard and Ronay Menschel Library/Collection. Rochester, New York, USA Princeton University Art Museum. Princeton, New Jersey, USA
 Richard And Ellen Sandor Art Foundation/Family Collection. Chicago, Illinois, USA Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом Фотографии. Москва, Россия Alex Lachmann Collection. Cologne, Germany
 Nailya Alexander Gallery. New York, USA Robert Koch Gallery. San Francisco, USA National Gallery of Canada. Ottawa, Canada Art Gallery of New South Wales. Sydney, Australia Фонд Инноватор. Фотографический архив и иконографическая коллекция. Москва, Россия Публикации 
 Sowjetische Fotografien. Politische Bilder 1918—1941. Soviet Photographs from the Daniela Mrázkowá Collection/The Peter and Irene Ludwig Foundation. Steidl, 2010. 240 pp., 324 color illustrations ISBN 3-86930-053-1 Margarita Tupitsyn, Glaube, Hoffnung — Anpassung: Sowjetische Bilder 1928—1945, Essen, 1995 Galerie Alex Lachmann, Soviet photography of the 20s and 30s, 1991 What is Photography, 150 years of Photography, Praha, 1989, pp.128-129 A.Lavrentiev, P.Sers, Rodtchenko et le Groupe Octobre, Hazan, 2006, p.258 McDarrah, Gloria S., et al. The photography encyclopedia. New York: Schirmer, 1999. // ISBN 0-02-865025-5 Schwartz, Dona. Camera Clubs and Fine Art Photography: The Social Construction of an Elite Code.. — Originally published in Urban Life, vol. 15, no. 2 (July 1986), pp.165-195 Lynch-Johnt, Barbara, and Michelle Perkins. Illustrated dictionary of photography: the professional’s guide to terms and techniques.. — Buffalo, NY: Amherst Media, 2008. ISBN 978-1-58428-222-8 Michael Peres (Editor-in-Chief). 2007, Focal Encyclopedia of Photography, 4th edition, (Focal Press) ISBN 0-240-80740-5, ISBN 978-0-240-80740-9 — 2007. Фотоальбом «Государственная Оружейная палата в Московском Кремле», Москва Игнатович Борис «Фотографии 1972—1963» Фотоальбом Издательство Московский дом фотографии, 2002 г. 144 стр. ISBN 5-88896-099-3 Валерий Стигнеев «Борис Игнатович. Фотографическое наследие», Издательство Арт-Родник 2007 ISBN 978-5-9561-0271-8 Антология Советской фотографии, 1917—1940. Издательство Планета, Москва 1986 Антология Советской фотографии, 1941—1945. Издательство Планета, Москва 1987 Propaganda & Dreams, Edition Stemmle 1999 ISBN 3-908161-80-0 D.Mrazkova, V.Remes, Early Soviet Photographers, Museum of Modern Art Oxford, John Hoole Edition, 1982, pp.28-29 Pionniers de la photographie Russe Soviétique, Editions Philippe Sers, Paris, 1983, p.57 Political Images, Soviet Photographs, The Daniela Mrazkova Collection, Museum Ludwig, Steidl, 2009, p.66 Волков-Ланнит Л. Ф., Борис Игнатович. Москва, 1973 Борис Игнатович: Классик национальной фотографии. 1927—1963. Каталог выставки в честь 100-летия со дня рождения. Из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, архива семьи Б. Игнатовича и других частных собраний. Авторы статей К. Н. Игнатович, А. Н. Лаврентьев. М., 2002 Борис Игнатович. Альбом-каталог. Из собрания Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. М.,2006. Н. Н. Митрофанов Великая утопия. Русский и советский авангард, 1915—1932. Издательство: Галарт, Бентелли, 1993 Stepanova, Varvara (1894—1958), book designer. Kaganovich, Lazar (1893—1991). From Merchant Moscow to Socialist Moscow [Ot Moskvy Kupecheskoy k Moskve Socialisticheskoy]. IZOGIZ, Moscow 1931. 22 pages of b/w illustrations, with photos contributed by Rodchenko, Ignatovich, Langman, and other leading Soviet photographers. Wilhelm Hornbostel, Karlheinz Kopanski, Thomas Rudi, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg; Wintershakk AG, Kassel; OAO Gazprom, Moskau. Russische Avantgarde 1910—1934: Mit voller Kraft, Hamburg Edition Braus, 2001 Выставки 
 1926 Выставка фоторепортажа. Ассоциация московских фоторепортеров. Дом печати. Москва 1927 Фотовыставка ОДСК. Общества друзей советского кино. Политехнический музей. Москва 1928 Советская фотография за 10 лет. Государственная академия художественных наук. Москва, Ленинград 1929 Фильм и Фото. Международная выставка под эгидой немецкого Веркбунда. Выставочные залы Interimtheaterplatz, Штутгарт; Мартин-Гропиус-Бау Музей, Берлин (Кройцберг), Германия 1929 Первая фотовыставка Группы Октябрь. Парк имени Горького. Москва. 1930 Фильм и Фото. Международная выставка под эгидой немецкого Веркбунда. MAK — Австрийский музей прикладного искусства. Вена. Австрия 1931 Выставка фотогруппы Октябрь. Дом Печати. Москва 1931 Фотомонтаж. Выставка Группы Октябрь. Парк имени Горького. Москва 1935 Выставка работ мастеров советского фотоискусства. Москва 1937-1938 Первая всесоюзная выставка фотоискусства. Москва, Ленинград, Киев 1937 20 лет Советской фотографии. Москва. 1938 Советское фотоискусство. Музей культуры имени Витаутаса. Каунас. Литва 1938 Выставка художественной фотографии. Центральный Дом Литераторов. Москва 1939 Международная фотовыставка. Великобритания 1945-1950 Участник художественных выставок Студии военных художников им. М. Б. Грекова. Москва 1946 Московская выставка профессиональных фотографов. Москва 1947 Персональная фотовыставка. Прага. Чехословакия 1948 Персональная фотовыставка. Центральный дом работников искусств. Москва 1948 Великая Отечественная война в художественной фотографии. Москва 1949 Персональная фотовыставка. Белград. Югославия 1953-1954 Фотоискусство СССР за 40 лет. Москва 1955 Выставка художественной фотографии. Центральный Дом журналистов. Москва 1958 Человек и Море. Югославия 1963-1966 Участник отчетных выставок фотоклуба «Новатор». Москва 1967 Юбилейная фотовыставка «Моя Москва». Москва 1969 Персональная фотовыставка, посвященная 70-летию мастера. Центральный дом журналистов. Москва 1969-1971 Объединённая выставка художников и графиков книги. Москва 1972 Персональная фотовыставка. Вильнюс. Литва 1975 К 60-летию Октябрьской революции. Москва 1975 К 30-летию Великой Победы. Москва 1977 Персональная фотовыставка. Братислава. Чехословакия 1981 Москва—Париж. 1900—1930. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва 1982 Персональная фотовыставка. Вороновская картинная галерея. Подмосковье 1982 Ранние советские фотографы. Музей современного искусства, Оксфорд. Великобритания 1986 Персональная фотовыставка. Музей В. В. Маяковского. Москва 1989 150-летие фотографии. Прага, Москва 1989 Фотохудожник Борис Игнатович. Персональная фотовыставка к 90-летию со дня рождения. «Фотоцентр» Союза журналистов. Москва 1990 20 Советских фотографов. Амстердам. Нидерланды 1991 Советская фотография 1920—1930х годов. Галерея Алекса Лахманна. Кёльн. Германия 1992 Утопическая мечта: фотография в Советской России 1918—1939. Галерея Лоренс Миллер. Нью Йорк. США 1992-1993 Великая Утопия. Русский авангард 1915—1932. Музей Соломона Р. Гугенхейма, Нью-Йорк; Ширн Кунстхалле, Франкфурт-на-Майне; Городской музей Амстердама; Государственная Третьяковская галерея, Москва; Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1992 Фотография в России 1840—1940. Музей современного искусства, Оксфорд. Великобритания 1993 От Малевича до Кабакова. Русский Авангард XX века. Музей Людвига. Кёльн. Германия 1994 Борис Игнатович. Пионер советской фотографии. Галерея Алекса Лахманна. Кёльн. Германия 1995 Фотомастер Борис Игнатович. Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. Москва 1995-1996 Glaube, Hoffnung — Anpassung: Sowjetische Bilder 1928—1945: Museum Folkwang, Essen; Wurttembergische Kunstverein, Stuttgart, Germany; IVAM Institut Valencia d’Art Modern, Spain 1996 Москва-Берлин. 1900—1950. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва 1997 История Москвы глазами русских и зарубежных фотографов. Москва 1997 Фотоэстафета от Родченко до наших дней. Москва 1999 Персональная фотовыставка к 100-летию мастера. Московский Дом фотографии. Москва 1999 Красная площадь. XX век. Политехнический музей. Москва 2000 Классики советской фотографии. Центральный дом художников. Москва 2000-2001 Пропаганда и Мечты. Фотография 30-х в СССР и США. Цюрих, Москва, Нью Йорк 2001 Красная площадь. Государственный Исторический музей. Москва 2002 Борис Игнатович — классик отечественной фотографии. 1920-е-1960-е. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Отдел личных коллекций. Москва 2003 Борис Игнатович. Неизвестные шедевры классика фотоискусства. Фотогалерея имени братьев Люмьер. Москва 2002-2003 Фотографическая идея: Постмодернизм. Музей изобразительных искусств. Санта-Фе, Нью-Мексико, США 2003 Сезоны Русской Фотографии. Палаццо Арес Борромео. Милан, Италия 2003 Борис Игнатович. Имаго Фотокунст. Берлин, Германия 2003 Москва: Город, Сцена, Столица Фотографии. Выставка фотографий Москвы 20-го века. Картинная галерея Мириам и Айры Д. Уоллак Колумбийского университета, США 2003-2004 Русские застолья. Русский Дом Науки и Культуры. Берлин, Москва. 2004 Москва-Берлин. 1950—2000. Полвека в фотографиях. Государственный исторический музей. Москва 2004 Фотоэстафета. От Родченко до наших дней. Московский дом фотографии, Москва 2004 Пионеры советской фотографии IV. Галерея Говарда Шиклера. Нью Йорк, США 2004 Советская фотография 1920—1930-х годов. От пикториализма и модернизма до социалистического реализма. Фотомузей Винтертура. Цюрих, Швейцария 2004 Фотография русского авангарда из коллекции Людвига — Александр Родченко и современники. Музей Людвига. Аахен, Германия 2006 Борис Игнатович. К 30-летию со дня смерти автора. Галерея ФотоСоюз. Москва 2006-2007 Искусство на заказ. Борис Игнатович. Фотографии 1927—1946. Немецко-русский музей Берлин-Карлсхорст. Берлин. Германия 2006—2007 Советский фотомонтаж — 1917—1953. Московский дом фотографии. Париж, Франция 2007-2008 Совершенство и Разрушение — 1937. Художественная галерея Билефельда, Германия 2008 Борис Игнатович. Галерея Рахманинов дворик. Санкт-Петербург 2008 Ретроспектива: русская конструктивистская фотография. Музей искусства Спенсера. Канзас, США 2008 Борьба за знамя. Советское искусство между Троцким и Сталиным. 1926—1936. Московский музей современного искусства, Москва 2009 Избранное Бориса Игнатовича к 110-летию со дня рождения мастера и 170-летию фотографии. Объединение Фотоцентр Союза журналистов России. Москва 2009 Европейский и русский фотомонтаж, 1920—1940. Галерея UBU. Нью-Йорк, США 2009 — 2010 Политические картины. Советская фотография 1918—1941. Музей Людвига. Кёльн, Германия 2011 Земля. Город. Реальность. Воображение. Фотогалерея Diemar/Noble. Лондон, Великобритания 2011 Борис Игнатович. Время Платоново. Мультимедиа арт музей/Московский дом фотографии. Воронеж, Самара, Россия 2011 Жизнь и смерть зданий. Художественный музей Принстонского Университета. Нью-Джерси, США 2011 Эпоха оптимизма. Искусство и пропаганда в советской фотографии в 1920—1940 годы. Государственный музей и выставочный центр фотографии Росфото. Санкт-Петербург, Россия 2011 Фотография как пропаганда: политика и утопическая мечта. Галерея Люмьер, Атланта, США 2012 Россия. XX век в фотографиях. 1918—1940. Мультимедиа арт музей/Московский дом фотографии. Москва 2012 Новый взгляд: современная фотография. Художественный музей Currier. Манчестер, США 2013 Советская фотография. Государственный музей и выставочный центр фотографии Росфото. Санкт-Петербург, Россия 2013 Париж Фото, Франция. Галерея Наили Александер, Нью Йорк, США 2013-2014 Фотография и история в СССР, 1920—1940. Фотогалерея Нурдерлихт, Нидерланды 2014 Париж Фото, Франция. Галерея Наили Александер, Нью Йорк, США 2014 XVII Открытые Встречи, Фестиваль Света 2014. Фонд Лус Аустраль. Буэнос-Айрес, Аргентина 2015 ПРОзавод. Центр фотографии имени братьев Люмьер. Москва, Россия 2015 Мы должны сорвать покрывало с наших глаз. Музей изобразительных искусств Бохума. Бохум, Германия 2015 Советское фото. Центр фотографии имени братьев Люмьер. Москва, Россия 2015 Военным фотографам посвящается. Территория Победы. Мультимедиа арт музей/Московский дом фотографии. Москва, Россия 2015 Советская Фотография: 1920—1930-е. Галерея Наили Александер, Нью Йорк, США 2015 Фотолихорадка 2015. Рандеву со сценой Современной Фотографии. Галерея имени братьев Люмьер. Карусель де Лувр Париж, Франция. 2015-2016 Сила изображения: ранняя cоветская фотография, ранний cоветский фильм. Еврейский музей. Нью Йорк, США 2015-2016 Модернисты: отбор из европейской коллекции. Галерея Нового Южного Уэльса, Сидней 2016 Мужчины на работе. Немецкий технический музей. Берлин, Германия 2016 Поцелуй. Центр фотографии имени братьев Люмьер. Москва, Россия 2016-02017 Отоваренная мечта. Мультимедиа Арт Музей/Московский Дом Фотографии, Москва; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Центр Современного Искусства» Волго-вятский филиал, Нижний Новгород 2016-2017 Россия. XX век в фотографиях. 1918—1940. Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Казань, Галерея современного искусства ГМИИ РТ; Самара, Самарский областной художественный музей; Ижевск, Выставочные залы Музея Ижевска в летнем саду Центр досуга Генеральский Дом 11 февраля — 17 апреля 2017 Революция: Русское Искусство 1917—1932. Королевская Академия Искусств. Берлингтон-Хаус, Пикадилли, Лондон 30 марта — 2 апреля 2017 AIPAD Photography Show: Галерея Наили Александер I Стенд 706 Пирс 94, Нью Йорк, США''

Отзывы современников 
По мнению Валерия Стигнеева Игнатович «строил кадр как скульптор, отсекая все лишнее, и делал его живым, как кино»:

Из воспоминаний жены Клавдии Игнатович:

Искусствовед Ирина Чмырёва уравнивает величины творчества Родченко с Игнатовичем и находит их с самого начала наполненными смыслами, и культурными, и историческими.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Агунович, Константин. Борис Игнатович
 Стигнеев, Валерий. Борис Игнатович
 Чудаков, Григорий. Борис Игнатович
 Официальный сайт Инноватор. Борис Игнатович
 

Персоналии:ЦСДФ
Члены РКП(б)
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Похороненные на Рогожском кладбище